Натуральне число 194
 194 рік до нашої ери
 194 рік нашої ери